Vega de Valdetronco kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Vega de Valdetronco (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Valladolid, 
 Vega de Valdetronco (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Valladolid, 

Robotskapade Spanienförgreningar